Михаи́л Соба́кин:
 Собакин, Михаил Алексеевич (1917—1990) — советский физиолог и биофизик, член-корреспондент АМН СССР (1974).
 Собакин, Михаил Григорьевич (1720—1773) — русский поэт, тайный советник, сенатор.
 Собакин, Михаил Михайлович (ок. 1660 — после 1728) — российский судостроитель, обер-сарваер.